Соликамский городской округ — муниципальное образование в Пермском крае России.

Административный центр — город Соликамск.

Существует в границах двух административно-территориальных единиц: город краевого значения Соликамск и Соликамский район.

История 

В 2006 году было образовано муниципальное образование город Соликамск со статусом городского округа, в который вошёл единственный населённый пункт — город Соликамск.

К 1 января 2019 гг. муниципальное образование Соликамский муниципальный район было упразднено, а все входившие в его состав городские и сельские поселения были упразднены и объединены с городским округом в новое единое муниципальное образование Соликамский городской округ.

Соликамский район как административно-территориальная единица края сохраняет свой статус.

Население 

Урбанизация
Городское население (город Соликамск) составляет  % населения округа.

Населённые пункты 
В Соликамский городской округ (с 2018 года) входят 58 населённых пунктов, в том числе 1 город и 57 сельских населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты
В 2021 году упразднён посёлок Усть-Сурмог.

Органы власти 
Структуру органов местного самоуправления Соликамского городского округа составляют:
 Дума Соликамского городского округа — представительный орган муниципального образования;
 Глава городского округа — глава администрации Соликамского городского округа;
 Администрация Соликамского городского округа — исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
 Контрольно-счётная палата Соликамского городского округа — контрольно-счетный орган муниципального образования.

Глава городского округа — глава администрации Соликамского городского округа — Евгений Николаевич Самоуков (с 2021 года)

Примечания 

Городские округа Пермского края